ФК „Чавдар“ е български футболен отбор от квартал Дивдядово на град Шумен. Създаден е през лятото на 2007 г. след като група футболисти от разпаднал се отбор Камчия“ от село Радко Димитриево търсят подрека за създаването на нов отбор. От сезон 2008 – 2009 г. се състезава във Североизточната „В“ група. Цветовете на отбора са синьо и жълто.

Почти мигновено намират подкрепа в лицето на шуменския бизнесмен Георги Георгиев, който става президент и основен спонсор на клуба чрез своите фирми „Геомаг“ и „Корект 2004“, за треньор е назначен именитият шуменски треньор Александър Димов, а към отбора се присъединяват още футболисти, голяма част от които са минали през школите на елитния шуменски отбор ФК Волов. Още през първия си сезон отбора печели убедително първенството в ОФГ Шумен и се включва в баражите за влизане в СИ В АФГ, като губи първия си мач, но поради липса на картотеки на част от футболистите на противниковия отбор са допуснати до следващия кръг, а в крайна сметка се класират за В група. През следващия сезон отбора не губи инерцията си и за вършва на 12 място в СИ В група като показва завидни възможности.

През лятото на 2009 година ФК Чавдар започва програма за съвместна работа с ПФК Волов както между юношеските формации така и между мъжките отбори на двата клуба, с цел подобряване на нивото на футбола в Шумен като цяло. Една от най-значимите промени в Чавдар е назначаването на заслужилия шуменски треньор Валери Венков като главен треньор на отбора, а дотогавашният треньор Александър Димов се присъединява към ПФК Волов на поста помощник-треньор. През февруари 2012 отборът на Чавдар се влива в ПФК Шумен 2010 и на практика прекратява съществуването си след само 3 сезона във 'В' футболна група.

Външни препратки 
 Страница за „Рапид“ на bgsupporters.net

Шуменски футболни отбори
Основани в България през 2007 година